

Települések

Bosznia-Hercegovina
 Dol falu Visoko községben, a Zenica-Doboj kantonban

Franciaország
 Dol-de-Bretagne község Ille-et-Vilaine megyében, Bretagne régióban
 Dol-de-Bretagne kanton Ille-et-Vilaine megyében, Bretagne régióban

Horvátország
 Dol falu Krašić községben, Zágráb megyében
 Dol falu Postira községben, Split-Dalmácia megyében
 Dol falu Stari Grad községben, Split-Dalmácia megyében
 Dol Klanječki falu Klanjec községben, Krapina-Zagorje megyében
 Duboki Dol, falu Gračac községben, Zára megyében
 Dugi Dol falu Krnjak községben, Károlyváros megyében
 Gologorički Dol falu Cerovlje községben, Isztria megyében
 Jagnjić Dol falu Sveta Nedelja községben, Zágráb megyében
 Kupeć Dol falu Jasztrebarszka községben, Zágráb megyében
 Lokošin Dol falu Jasztrebarszka községben, Zágráb megyében
 Mali Dol falu Kraljevica községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Mihanovićev Dol falu Klanjec községben, Krapina-Zagorje megyében
 Mrzli Dol falu Zengg községben, Lika-Zengg megyében
 Novi Dol falu Barilović községben, Károlyváros megyében
 Prodin Dol falu Jasztrebarszka községben, Zágráb megyében
 Slani Dol falu Szamobor községben, Zágráb megyében
 Veli Dol falu Kraljevica községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Vranov Dol falu Jasztrebarszka községben, Zágráb megyében
 Zamaski Dol falu Pazin községben, Isztria megyében

Szerbia
 Dol falu Babušnica községben, a Piroti körzetben

Szlovénia
 Dol falu Gornji Grad községben, Savinjska régióban
 Dol falu Kočevje községben Délkelet-Szlovénia régióban
 Dol falu Krško községben Alsószávamente régióban
 Dol falu Medvode községben, Közép-Szlovénia régióban
 Dol pri Borovnici falu Borovnica községben, Közép-Szlovénia régióban
 Dol pri Hrastniku falu Hrastnik községben, Zasavska régióban
 Dol pri Hrastovljah falu Koper községben, Obalno-kraška régióban
 Dol pri Laškem falu Laško községben Savinjska régióban
 Dol pri Ljubljani falu Dol pri Ljubljani községben, Közép-Szlovénia régióban
 Dol pri Pristavi falu Šmarje pri Jelšah községben Savinjska régióban
 Dol pri Stopercah falu Majšperk községben, Podravska régióban
 Dol pri Šmarjeti falu Šmarješke Toplice községben, Délkelet-Szlovénia régióban
 Dol pri Šmarju falu Šmarje pri Jelšah községben Savinjska régióban
 Dol pri Trebnjem falu Trebnje községben, Délkelet-Szlovénia régióban
 Dol pri Vogljah falu Sežana községben, Obalno-kraška régióban
 Dol pod Gojko falu Vojnik községben, Savinjska régióban
 Dol-Suha falu Rečica ob Savinji községben, Savinjska régióban